La saison 2017-2018 est la cinquante-sixième édition du Championnat de Guyane de football de Régionale 1 met aux prises treize clubs pour le titre de champion de Guyane. C'est l'ASC Le Geldar qui remporte la compétition et s'adjuge un onzième titre de champion de Guyane, le premier depuis 2013.

Participants 
Un total de treize équipes participent au championnat, dix d'entre elles étant déjà présentes la saison précédente, auxquelles s'ajoutent trois promus de deuxième division que sont l'US Sinnamary, l'AJ Saint-Georges et l'EF Iracoubo qui remplacent l'US Macouria et Cosma Foot, relégués à l'issue de l'édition précédente.

Compétition

Format 
Les treize équipes affrontent à deux reprises les onze autres équipes selon un calendrier tiré aléatoirement. Les trois dernières équipes au classement sont reléguées en deuxième division.

Classement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 4 points, match nul à 2, défaite à 1).

|valign=top align=left width=50%|

|}

Résultats

Bilan du tournoi

Notes et références

Annexes

Liens externes 
  Fiche de la saison sur RSSSF.com

Articles connexes 
 Championnat de Guyane de football

2017-2018
Guyane